Spes eller SPES kan syfta på

 Spes, en gudinna i romersk mytologi
 Spes (1658), ett svenskt örlogsfartyg från 1600-talet
 Spes (1666), ett svenskt örlogsfartyg från 1600-talet
 Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd, en svensk ideell organisation